Big Sandy puede hacer referencia a:

 Big Sandy, pueblo de Estados Unidos en Montana.
 Big Sandy, pueblo de Estados Unidos en Tennessee.
 Big Sandy, pueblo de Estados Unidos en Texas.
 Big Sandy, lugar designado en el censo de Estados Unidos, Virginia Occidental.
 Río Big Sandy, distintos ríos de Estados Unidos.